Таблиця (з  — дошка) — спосіб структурування даних. Являє собою розподіл даних по однотипним рядках та стовпцях.

 Таблиця множення — таблиця Піфагора.
 Таблиця похідних — список математичних формул для обчислення похідних.
 Таблиця Менделєєва — періодична система елементів.
 Хеш-таблиця — структура даних, яка асоціює ключі зі значеннями.
 Таблиця пошуку — це структура даних, покликана замінити обчислення операцією простого пошуку.
 Каскадні таблиці стилів — CSS ().
 Таблиця маршрутизації — найпростіша форма правил маршрутизації.
 Симплекс-таблиця — таблиця для вирішення завдання лінійної оптимізації симплекс-методом.
 Таблиця в реляційних базах даних — структура даних, що зберігає набір однотипних записів.
 Електронні таблиці — організація даних та формул для обробки табличним процесором; часто сам табличний процесор називають електронною таблицею.
 Закони Дванадцяти таблиць — звід законів Стародавнього Риму.

Див. також 
 Вікіпедія: Як робити таблиці
 Вікіпедія: Оформлення таблиць